Бианки може да се отнася за:
 Бианки, селище в Италия

 Хора
 Даниела Бианки (р. 1942), италианска актриса
 Жул Бианки (1989-2015), френски автомобилен състезател
 Лео Бианки (р. 1974), италиански телевизионен водещ
 Люсиен Бианки (1934-1969), италиански автомобилен състезател
 Франческо Бианки (1752-1810), италиански композитор